HNBG steht für:

 den Bahnhof Nienburg (Weser)
 den Botanischer Garten Hantam, englisch Hantam National Botanical Garden

Abkürzung